

Pessoas
Donn Eisele
James Donn
Jorge Donn

Outros
Donn
4689 Donn

Donn